Ellias est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1949), poétesse et éditrice indienne
 (né en 1963), homme politique bangladais
 (né en 1949), guitariste et compositeur canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme